Der 30-km-Skiathlon im Skilanglauf der Männer bei den Olympischen Winterspielen 2018 fand am 11. Februar 2018 statt. Austragungsort war der Alpensia Cross-Country Skiing Centre. Die Goldmedaille sicherte sich Simen Hegstad Krüger mit einem Vorsprung von acht Sekunden vor seinem Landsmann Martin Johnsrud Sundby. Zu Beginn des Rennens war Krüger unverschuldet gestürzt und musste während des Rennens dem Feld hinterher laufen. Die Bronzemedaille ging mit Hans Christer Holund ebenfalls an einen Norweger. Der Österreicher Max Hauke und die Esten Karel Tammjärv und Andreas Veerpalu wurden nachträglich wegen Doping disqualifiziert.

Der Weltmeister im Skiathlon Sergej Ustjugow erhielt im Zuge des russischen Dopingskandals vom IOC keine Starterlaubnis.

Daten 
 Datum: 11. Februar 2018, 15:15 Uhr
 Streckenlänge: 2 × 3,871 km (K) / 2 × 3,775 km (F)
 Höhenunterschied 58 m (K) / 41 m (F)
 Maximalanstieg 33 m (K) / 35 m (F)
 Totalanstieg 2 × 138 m (K) / 2 × 151 m (F)
 68 Teilnehmer aus 30 Ländern, davon 65 in der Wertung

Ergebnisse

Weblinks 
 

Skiathlon (Männer)